Вейо́н () — французская фамилия. Известные носители:

 Вейон, Адриан (1864—1931) — французский микробиолог.
 Вейон, Огюст (1834—1890) — швейцарский художник.
 Вейон, Франсуа (1793—1859) — швейцарский юрист и политик.
 Вейон, Фредерик (1804—1872) — швейцарский военный деятель.